Pula – miasto w Chorwacji
 Pula – miejscowość we Włoszech
 Pula (waluta) – waluta Botswany